Ра́унский край () — административно-территориальная единица в центральной части Латвии, в историко-культурной области Видземе. Край состоит из двух обособленных волостей, не граничащих друг с другом. Центром края является село Рауна.

Край был образован 1 июля 2009 года из части расформированного Цесисского района.

Площадь края — 309 км². Граничит с Приекульским, Смилтенским, Гулбенским, Яунпиебалгским и Вецпиебалгским краями.

Население 
На 1 января 2020 года население края составляло 3186 человека. 

Национальный состав населения края по итогам переписи населения Латвии 2020 года:

Территориальное деление 
 Друстская волость ()
 Раунская волость ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Раунского края